HGL est un sigle qui peut désigner :
 Histoire générale de Languedoc, un ouvrage sur l'histoire de la province de Languedoc, rédigé et publié durant la première moitié du XVIII siècle ;
 Dunkerque HGL (où HGL signifie Handball Grand Littoral), un club de handball français localisé dans la ville de Dunkerque.

HGL est un code qui peut désigner :
 , un terrain d'aviation sur l'île allemande de Düne, la plus petite des deux îles de l'archipel de Heligoland en mer du Nord, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports